Elend (Harz), plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Elend (Griesstätt), plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Elend (band), band uit Frankrijk